Бакићи могу бити:
 Бакићи (Власеница), насељено место у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Бакићи (Олово), насељено место у општини Олово, Зеничко-добојски кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Бакићи (Рудо), насељено место у општини Рудо, Република Српска, БиХ